O Tripoli Sporting Club é um clube de futebol com sede em Tripoli, Líbano. A equipe compete no Campeonato Libanês de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 2000.

Notáveis futebolistas
 Edilson
 Sílvio
 Pierre Boya
 Cofie Bekoe
 Lee Addy
 Krikor Alozian
 Faisal Antar
 Nabil Baalbaki
 Mohammad Kassas
 Youssef Mohamad
 Michael Reda
 Pierre Issa
 Naser Al Sebai

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Líbano
Clubes de futebol fundados em 2000